Benda je lahko:
 Antal Benda, madžarski rokometaš
 Julien Benda, francoski filozof
 František Benda, češki skladatelj in violinist
Jiří Antonín Benda, češki skladatelj
 734 Benda